Álvaro López puede referirse a:

 Álvaro López Miera (1931-), militar cubano; 
 Álvaro López Núñez (1865-1936), periodista y escritor español; 
 Álvaro López Parra (1979-), músico chileno; o
 Álvaro López Palomino (1999-), futbolista español.